Ле́мма Ферма́ утверждает, что производная дифференцируемой функции в точке локального экстремума равна нулю.

Предыстория 
У Ньютона этот факт упоминался как т. н. принцип остановки: 
Выдвинут Николаем Орезмским в его учении о широтах и долготах.

Формулировка 
Пусть функция  имеет во внутренней точке области определения  локальный экстремум. Пусть также существуют односторонние производные  конечные или бесконечные. Тогда
 если  — точка локального максимума, то
 
 если  — точка локального минимума, то
 
В частности, если функция  имеет в  производную, то

Доказательство 
Предположим, что .
Тогда .

Поэтому:
 
 

Если производная  определена, то получаем
 ,
то есть .

Если  — точка локального минимума функции , то доказательство аналогично.

Замечание 
Производная дифференцируемой функции в точке локального экстремума равна нулю. Её касательная в этой точке параллельна оси абсцисс. Обратное, вообще говоря, неверно, то есть из равенства нулю производной в некоторой точке не следует наличие локального экстремума в этой точке.

Примеры 
 Пусть . Тогда  — точка локального минимума, и
 ,  (при этом сама функция не является дифференцируемой в точке ).
 Пусть . Тогда  — точка локального минимума, и
 .
 Пусть . Тогда
 ,
 но точка  не является точкой локального экстремума.

См. также 
 Теорема Ролля
 Теорема о свойстве Дарбу для непрерывной функции

Примечания 

Дифференциальное исчисление
Ферма
Ферма
Ферма